Light 'n' Lively Doubles Championships 1992 został rozegrany w dniach 26–29. marca 1992 roku na ziemnych kortach w Wesley Chapel. Tytułu miały bronić Gigi Fernández i Helena Suková, lecz pod nieobecność Czeszki, Amerykanka wystąpiła z szesnastoletnią Jennifer Capriati. Para odpadła jednak w półfinale z późniejszymi mistrzyniami Janą Novotną i Łarysą Neiland.

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Bibliografia 
 Light 'n' Lively Doubles Championships 1992 Draw

WTA Tour
Nierozgrywane turnieje tenisowe
Turnieje tenisowe w Stanach Zjednoczonych
1992 w Stanach Zjednoczonych
Sport na Florydzie